Вишня — плод растений подрода cerasus рода Prunus. По ботанической классификации это не ягода, а костянка. Плод подрода Cerasus отличается от плодов других подродов рода Prunus (Armeniaca — абрикос, Prunus — слива и Emplectocladus) тем, что он гладкий, без налёта.

История названия 

Небольшой город Керасунда (), находившийся между Фарнакией и Трапезундом, прославился вишнями. Именно там их впервые встретили римляне, дав название «керасунтских плодов», . Отсюда , , , , , , .

Пищевая ценность 

Плоды вишни имеют кисло-сладкий вкус. В плодах вишни содержатся органические кислоты (лимонная кислота, яблочная кислота, янтарная кислота, салициловая кислота), микроэлементы (медь, железо, цинк, йод, марганец, хром, фтор, молибден, бор, ванадий, кобальт, никель, рубидий), макроэлементы (калий, кальций, фосфор, магний), а также пектиновые вещества, сахара, витамины А, С, Е, В1, В2, РР, фолиевая кислота.

Плоды вишни — прекрасное сырьё для заготовок. Собирают вишню вместе с плодоножками, чтобы она теряла меньше сока и дольше хранилась. Позже, непосредственно перед переработкой, плодоножки удаляют. Вишнёвый сироп применяется в медицине для исправления вкуса жидких лекарственных форм (настоек, отваров, микстур).

Производство

Европа 
Основные коммерческие вишневые сады в Европе находятся в Турции, Италии, Испании и других средиземноморских регионах и, в меньшей степени, в странах Балтии и южной Скандинавии. Во Франции с 1920-х годов первые вишни в сезоне созревают в апреле / ​​мае из региона Серет (Восточные Пиренеи), куда местные производители по традиции с 1932 года отправляют первый ящик с вишней президенту.

См. также 
 Коктейльная вишня
 Черешня

Примечания 

Вишня
Ягоды